Penitenciária Industrial Regional do Cariri (PIRC) é uma unidade prisional cearense localizado na cidade de Juazeiro do Norte.

Foi inaugurada em 17 de novembro de 2000, sendo sua administração delegada pelo governo do estado do Ceará à Companhia Nacional de Administração Prisional Ltda (CONAP).

Em 2005, o Ministério Público Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil impetraram ação civil pública contra o estado do Ceará e a CONAP, alegando que a custódia de presos é função exclusiva do poder público, não podendo a iniciativa privada administrar presídios. Em 19 de julho de 2007, por determinação da Justiça Federal, a PIRC, bem como as demais penitenciárias cearenses administradas pela CONAP foram reintegradas à Secretaria de Justiça do Ceará (SEJUS).

Na PIRC, os internos trabalham na confecção de jóias, bolas de futebol e em marcenaria. A cada três dias de trabalho, a pena do preso diminui um dia.

Já houve fugas de internos na PIRC.

Ligações externas
 Página da Secretaria de Justiça do Ceará sobre os presídios do estado
 Justiça Federal suspende contratos terceirizados em presídios do Ceará

Cariri
Juazeiro do Norte